Narcissus kan avse:

 Narcissus (död 54 e.Kr.) – slav som blev frigiven av kejsar Claudius och därefter var dennes rådgivare
 Narcissus – det latinska namnet på en vacker yngling inom grekisk mytologi, se  Narkissos
 Narcissus – latinska namnet ett växtsläkte i familjen amaryllisväxter, se narcissläktet 
 Narcissus – en räddningskapsel i filmen Alien

Se även
 Narcissism